Bemposta ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden

in Portugal:

 Bemposta (Abrantes), Gemeinde im Concelho de Abrantes
 Bemposta (Mogadouro), Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Bemposta (Penamacor), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penamacor

in São Tomé und Príncipe:

 Bemposta (São Tomé), Distrikt Mé-Zóchi

Weiter Bedeutungen:

 Palácio da Bemposta, Palast bei Lissabon
 Talsperre Bemposta, Talsperre in Portugal